Kroatië
 Lukovo (Senj), een plaats in de Kroatische gemeente Senj
 Lukovo (Vrbovec), een plaats in de Kroatische gemeente Vrbovec

Montenegro
 Lukovo (Nikšić), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Nikšić

Servië
 Lukovo (Boljevac), een plaats in de Servische gemeente Boljevac
 Lukovo (Kuršumlija), een plaats in de Servische gemeente Kuršumlija
 Lukovo (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Lukovo (Svrljig), een plaats in de Servische gemeente Svrljig
 Lukovo (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje